Шергова — фамилия. Известные носители:
 Шергова, Галина Михайловна (1923—2017) — советский и российский сценарист, писатель и поэт, журналист, лауреат Государственной премии СССР.
 Шергова, Ксения Александровна (род. 1952) — советский и российский кинорежиссёр-документалист, дочь Г. М. Шерговой.